Osaki (Miyagi), een stad in de Japanse prefectuur Miyagi.
Osaki (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima.
 Masashi Ozaki, Japans golfer